Гостилово — топоним в России:
 Гостилово — деревня в Московской области (Воскресенский район);
 Гостилово — деревня в Псковской области (Голубоозерская волость Невельского района).
 Гостилово — деревня в Псковской области (Бологовская волость Новосокольнического района).